Ян Берзин:
 
 Берзин, Ян Антонович (1881—1938) — советский государственный деятель, дипломат.
 Берзин, Ян Карлович (1889—1938) — один из создателей и руководитель советской военной разведки.
 Берзинь, Ян Матвеевич (1893—1972) — советский учёный в области животноводства, академик АН Латвийской ССР. См. также 
 Берзиньш, Янис